Parus – rodzaj ptaka z rodziny sikor

Osoby o tym nazwisku:
 Józef Leon Parus – polski chemik
 Magda Parus – polska pisarka i tłumaczka